Вів'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 27 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 142,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вів'є на сайті французького Національного інституту географії
 Вів'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вів'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вів'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вів'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна